Az 1936. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 7-én és 8-án rendezték. Az aranyérmet a német Christl Cranz nyerte meg.  Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

A versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában. A férfi összetett versenyszámmal együtt ezek voltak a téli olimpia történetének első alpesisí versenyszámai.

Eredmények 
A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az időeredmények alapján pontokat kaptak a versenyzők, ezek átlaga határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Műlesiklás 
Megjegyzések
*6 másodperc büntetést kapott
**12 másodperc büntetést kapott

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1936. évi téli olimpiai játékokon